Ла Хунта има више значења:

 Ла Хунта (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Хунта (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Хунта (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Хунта (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Хунта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Хунта (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта, Лас Адхунтас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Хунта (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Хунта (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Хунта (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Хунта (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хунта (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хунта (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хунта (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хунта (Сантијаго Јоломекатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хунта (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Хунта, Уакечула Дос (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Хунта (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Хунта, Лас Хунтас (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Хунта (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Хунта (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хунта (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хунта (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хунта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хунта (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хунта (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хунта (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хунта (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику